

Economia
 Buono acquisto o buono sconto – biglietto o documento che dà diritto ad uno sconto su un determinato acquisto
 Buono pasto – mezzo di pagamento di valore prefissato utilizzato per acquistare esclusivamente un pasto o prodotti alimentari
 Buono del tesoro – titolo di stato
 Buono ordinario del tesoro (BOT) – titolo di stato italiano
 Buono del tesoro poliennale (BTP) – titolo di stato italiano
 Buoni obbligazionari comunali (BOC) – titoli emessi dagli enti locali per finanziare progetti nell'ambito del territorio

Musica
 Buono! – gruppo musicale
 Buono – album di Federico Vassallo

Persone
 Buono – cognome italiano
 Buono – religioso e martire cristiano, venerato come santo
Angelo Buono – serial killer statunitense
Antonio Buono – magistrato italiano
Cara Buono – attrice, sceneggiatrice e regista statunitense
Silvestro Buono – pittore italiano
Victor Buono – attore statunitense
Wally Buono – dirigente sportivo e allenatore di football americano canadese

Altro 
 Buono di risposta internazionale – buono postale 
 Il buono – personaggio protagonista del film Il buono, il brutto, il cattivo

Pagine correlate
 Bono

Altri progetti